Distrikt Olleros bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Olleros (Chachapoyas), Distrikt in der Provinz Chachapoyas (Region Amazonas)
 Distrikt Olleros (Huaraz), Distrikt in der Provinz Huaraz (Region Ancash)